Geografia:
Dixie, nom afectuós del sud dels Estats Units d'Amèrica
Dixie (Washington), regió de l'estat de Washington
 Història:
 Nom afectuós de la bandera dels Estats Confederats d'Amèrica
 Cinema:
Dixie, pel·lícula estatunidenca del 1943
 Música:
Dixie o Dixie's Land, coneguda cançó nascuda de la tradició ministrer dels Estats Units d'Amèrica
Dixieland o Dixie, un estil primerenc de jazz
Dixie Chicks, trio estatunidenc de música country